Фируза Орхан кызы Велиханлы (; род. 26 октября 1970) — советская и азербайджанская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1994). В составе женской сборной Азербайджана участница четырёх шахматных олимпиад ФИДЕ (1992, 1994, 2002, 2004) и двух командных чемпионатов Европы (1992, 1997).

Биография 
Родилась в 1970 году. В 1990 году стала международным мастером среди женщин, а с 1994 года имеет звание женского гроссмейстера.

В 1991 году за высокие спортивные результаты была награждена Почётным дипломом Азербайджанской ССР.

В 1992 году завоевала бронзу командного чемпионата Европы в составе женской сборной Азербайджана.

В 1995 году награждена Президентом Азербайджанской Республики за заслуги в развитии спорта в Азербайджане медалью «Прогресс».

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Азербайджана
Шахматные гроссмейстеры среди женщин